Ледого́ров — русская фамилия.

Известные носители:
 Ледогоров, Вадим Игоревич (род. 1957) — советский и новозеландский актёр, сын Игоря Ледогорова.
 Ледогоров, Игорь Вадимович (1932—2005) — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 Самойлова-Ледогорова, Галина Алексеевна (род. 1962) — актриса театра и кино.